Jerzy Kwieciński (1889–1940) – major Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski, ofiara zbrodni katyńskiej, kawaler Virtuti Militari
 Jerzy Kwieciński (ur. 1959) – polski inżynier i urzędnik państwowy